«Mahina» puede referirse a:

Mitología 
 Mahina, deidad hawaiana

Divisiones administrativas

Francia 
 Mahina, comuna del departamento de ultramar de Polinesia Francesa.

Meteorología 
 Ciclón Mahina, un F5 de 1899.